Хосе Марио Каррильо (; род. 18 декабря 1990, Леон (город)) — испанский гандболист, левый крайний португальского клуба ГК Порто и сборной Испании.

Карьера

Клубная 
Хосе Марио Каррильо с 2007 года начинал привлекаться в основную команду Адемар Леон. С сезона 2012/13 Хосе Марио Каррильо стал основным игроком Адемар Леон. По итогам сезона 2015/16, Адемар Леон в чемпионате Испании, заняла третье место. С сезона 2016/17  Хосе Марио Каррильо стал игроком португальского ГК Порто

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=3&competicion=115&id_jugador=842
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2016-17/player/534271/Jose+Mario+Carrillo+Gutierrez
 http://www.ademar.com/archivos/player/jose-mario-carrillo-gutierrez

Гандболисты Испании
Игроки ГК «Адемар Леон»